Traindl ist der Familienname der folgenden Personen:

 Josef Traindl (1947–2008), österreichischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Leopold Traindl (1927–2005), österreichischer Politiker (ÖVP)